Хоккейный турнир зимних Олимпийских игр 1994 проходил в Лиллехаммере.

На хоккейном турнире Олимпийских игр в 18-й раз был разыгран комплект медалей среди мужчин.

Составы команд-призёров

Отборочный турнир 
В отборочном турнире по системе «каждый с каждым» за одно место в Олимпийском турнире соревновались две сильнейшие команды Дивизиона В, победитель Дивизиона С, сильнейшая команда Азии и, получившая Wildcard после деления Чехословакии, Словакия. Матчи проходили в Шеффилде, .

На олимпийский турнир попала сборная Словакии.

Олимпийский турнир 

11 команд по результатам ЧМ-1993, в том числе и хозяева Олимпиады — Норвегия, и победитель отборочного турнира, разделенные на 2 группы по системе «каждый с каждым» определяли 8 сильнейших команд на этап плей-офф. По две слабейшие команды групп классифицировались с 9 по 12 место.

Группа A

Группа В

Классификация 9-12 места

Классификация 1-8 мест 
Четвертьфиналы

Классификация 5-8 места

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение команд

Сиволическая сборная 
 Вратарь:  Томми Сало
 Защитники:  Брэд Веренка —  Тимо Ютила
 Нападающие:  Матс Неслунд —  Петер Штясны —  Патрик Юлин

1994 год в хоккее
Соревнования на зимних Олимпийских играх 1994
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Норвегии